Meyerhöfer ist der Familienname folgender Personen:

 Katrin Meyerhöfer (* 1979), deutsche Tischtennisspielerin
 Marco Meyerhöfer (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Thomas Meyerhöfer (1950–2020), deutscher Hörfunkjournalist und Moderator
 Wolfram Meyerhöfer (* 1970), deutscher Mathematikdidaktiker

Siehe auch:
 Mayerhöfer
 Meierhofer
 Meyerhofer
 Mayrhofer
 Maierhofer
 Mairhofer